Payload bezeichnet:

 die Nutzlast eines Fahrzeugs, Flugzeugs oder Schiffes
 die Nutzdaten, die während der Kommunikation zwischen zwei Partnern übertragen werden
 Unmittelbar schädigend wirkende Funktionen einer Schadsoftware, siehe Computervirus #Payload
 einen Spielmodus im Videospiel Team Fortress 2